Sparta Praha je název  několika pražských sportovních klubů sdružených do  Asociace sportovních klubů AC Sparta Praha:

 AC Sparta Praha – fotbal
 HC Sparta Praha – lední hokej
 AC Sparta Praha Florbal – florbal
 BA Sparta Praha – basketbal
 RC Sparta Praha – ragby union
 OK Sparta Praha – orientační běh
 Taneční klub Sparta Praha – tanec
 Tenisový klub Sparta Praha – tenis